Vespucio Oriente puede referirse a:

 Autopista Vespucio Oriente, vía expresa de Santiago de Chile; 
 Parque Américo Vespucio Oriente,  área verde de las comunas de Vitacura y Las Condes, en Santiago de Chile; o
 Parque Américo Vespucio Oriente, arteria vial de la comuna de Peñalolén, en Santiago de Chile.